Пустовійтівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Пустовійтівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Пустовійтівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Пустовійтівська сільська рада — Сумська область, Роменський район